Niculescu este numele mai multor persoane:

Politicieni
 Paul Niculescu-Mizil, politician comunist
 Oana Niculescu-Mizil
 Bogdan Niculescu Duvăz, politician social-democrat
 Grigore Niculescu-Buzești

Artiști
 Ionuț Niculescu, istoric de teatru
 Ion Niculescu, actor român
 Nicolae Niculescu-Buzău
 Radu Niculescu (actor), actor român
 Ștefan Niculescu, compozitor
 George Niculescu-Basu, cântăreț de operă

Medici
 Ion T. Niculescu, medic român
 Gheorghe Niculescu, ofițer și medic român

Juriști
 Oscar Niculescu, jurist

Scriitori 
 Veronica Dijmărescu-Niculescu
 Tatiana Niculescu Bran

Sportivi
 Angelo Niculescu, jucător și antrenor de fotbal
 Radu Niculescu (fotbalist), fotbalist
 Claudiu Niculescu, fotbalist
 Elena Mărgărit-Niculescu, gimnastă

Alții 
 Ion I. Niculescu, inginer
 Constantin Niculescu-Rizea, ofițer

Nume de familie românești